Ширококлювые танагры () — род птиц из семейства кардиналовых (Cardinalidae). Традиционно рассматривались в составе семейства танагровых (Thraupidae). Генетические исследования показали, что представители рода ближе к кардиналовым.

В состав рода включают четыре вида:
  — Центральная Америка от Никарагуа до Панамы
 
  — Панама и Колумбия
  — Колумбия и Эквадор

Длина тела составляет от 15,2—17,8 см до 18 см. Птицы обитают в субтропических и тропических низменных влажных лесах и на прибрежных участках рек, речек, ручьёв, на высоте от 0 до 2100 метров над уровнем моря.

Примечания 

Кардиналовые
Роды птиц